Johann Petri ist der Name folgender Personen:

 Johann Petri (Geistlicher) (Bruder Virgilius), (1889–1942), deutscher Geistlicher (Franziskaner), 1942 ermordet 
 Johann Friedrich Petri (1751–1830), deutscher Geistlicher
 Johann Ludwig Petri (1714–1794), deutscher Landschaftsarchitekt
 Johann Nikolaus Petri (1673–1741), deutscher Hofgärtner und Landschaftsarchitekt
 Johann Peter Petri (Schwarzer Peter; 1752–1812), deutscher Räuber
 Johann Samuel Petri (1738–1808), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Johannes Petri (1441–1511), deutsch-schweizerischer Buchdrucker
 Johannes Petri (Jurist) (* 1873; † im 20. Jahrhundert), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann